Суперкубок Испании по футболу 1996 года () — 11-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились Чемпион и обладатель Кубка Испании сезона 1995/96 мадридский «Атлетико» и финалист Кубка Испании сезона 1995/96 — «Барселона». Первый матч был сыгран 25 августа на Олимпийском стадионе в Барселоне и завершился разгромом «Атлетико» со счётом 5:2. Ответная игра состоялась 28 августа в Мадриде на стадионе «Пейнета». На этот раз сильнее оказался «Атлетико» — 3:1. В итоге «Барселона» все же завоевала трофей, победив по сумме двух встреч — 6:5.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 1995/1996
 Кубок Испании по футболу 1995/1996

Примечания

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1996 году
Испания
Август 1996 года
Спортивные соревнования в Барселоне
События 25 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
События 28 августа